Prva hrvatska nogometna liga 2006./07. (skraćeno:Prva HNL Ožujsko 2006./07.) je natjecanje Prve hrvatske nogometne lige koje je počelo 29. srpnja 2006. Prvi i drugi dio prvenstva su se igrali tako da su klubovi igrali jednu utakmicu sa svakim na svom i uzvrat na protivničkom terenu. U trećem dijelu prvenstva parovi su birani ovisno o mjestu na kojem su završili nakon 22. kola.

Ljestvica

Rezultati

Razigravanje 

Zadar - Pula 3:0

Pula - Zadar 2:3

NK Zadar je novi prvoligaš.

Popis strijelaca  
(1. – 33. kolo, razigravanje se ne računa)

34 gola - Eduardo da Silva (Dinamo)
21 gol - Ahmad Sharbini (Rijeka)
18 golova - Krunoslav Lovrek (Zagreb)
14 golova - Enes Novinić (Varteks)
12 golova - Davor Vugrinec (Dinamo);Zoran Zekić (Cibalia) 
11 golova - Mario Mandžukić (Zagreb); Mladen Bartolović, Tomislav Bušić  (Hajduk); Bojan Vručina (Sl.Belupo)

Zanimljivosti    
 U utakmici 8. kola između Osijeka i Hajduka, Ante Vitaić je postigao pogodak u prvoj sekundi 96. minute što je najkasniji ikad postignuti pogodak u HNL-u. Inače, utakmica je produžena 5 minuta zbog bakljadi domaćih i gostujućih navijača.
 Igrač Dinama Eduardo da Silva s 34 pogotka postao je najbolji strijelac u povijesti 1. HNL. Rekord je do tada držao Goran Vlaović s 29 postignutih pogodaka iz sezone 1993./94.
 Kamen Ingradu su oduzeta 2 boda zbog neisplaćanja dugova bivšem igraču Edinu Šaranoviću, te bivšem treneru Anti Čačiću.
 Najboljim igračem proglašen je Dinamov Eduardo.

Nastupi klubova u Europi 
 Liga prvaka:
 2. pretkolo:  Ekranas - Dinamo Zagreb 1:4, 2:5
 3. pretkolo: Dinamo Zagreb -  Arsenal 0:3, 1:2
 Kup UEFA:
 1. pretkolo: Rijeka -  Omonia 2:2, 1:2
 1. pretkolo: Varteks -  Tirana 1:1, 0:2
 1. kolo: Dinamo Zagreb -  Auxerre 1:2, 1:3
 Intertoto kup:
 2. kolo: Osijek -  Ethnikos 2:2, 0:0

Poveznice 
 2. HNL 2006./07.
 3. HNL 2006./07.
 4. HNL 2006./07.
 5. rang HNL-a 2006./07.
 6. rang HNL-a 2006./07. 
 7. rang HNL-a 2006./07. 
 8. rang HNL-a 2006./07. 
 Hrvatski nogometni kup 2006./07.

Vanjske poveznice 
 nogomet.com - tablica i rezultati po kolima 

2006./07.
 1